Sobrante steht für:
 Al Sobrante (* 1969), US-amerikanischer Musiker, siehe John Kiffmeyer 
 El Sobrante, Stadt im Contra Costa County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 El Sobrante (Riverside County), Ort im Riverside County, Kalifornien, Vereinigte Staaten